Palazzo in via Duomo può riferirsi a vari edifici di Napoli:

 Palazzo in via Duomo (n. 152)
 Palazzo in via Duomo (n. 214)